Павел Ян Зигмунт (, р. , Кросно, Польша) — польский конькобежец, член олимпийской сборной Польши 1994, 1998, 2002 и 2006 года, многократный участник чемпионатов Европы и мира.

Родившиеся в Кросно
Конькобежцы Польши